

Fumetti 
 Batman: The Killing Joke – storia a fumetti

Musica 
 Killing Joke – gruppo musicale inglese
 Killing Joke – album dei Killing Joke del 1980
 Killing Joke – album dei Killing Joke del 2003